Ла Преса де Урибе има више значења:

 Ла Преса де Урибе (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Преса де Урибе (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику